
Natural ou cidadão de Navarra

Pessoas 
 Dave Navarro
 Carlos Arias Navarro
 Carlos Fernando Navarro Montoya
 Eduardo Navarro
 Emídio Navarro
 Engenheiro Navarro
 Fernando Navarro
 João de Azpilcueta Navarro
 Juan Carlos Navarro
 Navarro Puppin
 Newton Navarro
 Nicolás Navarro
 Osmar Navarro
 Pedro Navarro
 Silvia Navarro

Localidades 
 Navarro (Buenos Aires)
 Navarro (Texas)
 Condado de Navarro

Tribo 
 Navajos

Veja também 
 Navarra

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas